Арака́ — название алкогольного напитка (средняя крепость ~ 20º) у разных народов.

 Арака́ (осетинский) — алкогольный напиток, приготовляемый путём перегонки из зерна.
 Арака (хакасский) — алкогольный напиток, приготовляемый путём перегонки из айрана или из кумыса.

См. также 
 Арак (напиток)